Dél-Korea az 1948-as téli olimpiai játékokon vett részt először, és az azóta megrendezett szinte valamennyi olimpián képviseltette magát. Kivételt képez az 1952-es téli és az 1980-as nyári olimpia, utóbbit az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezte bojkotthoz csatlakozva hagyta ki.

A dél-koreai sportolók eddig 320 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik az íjászat és a rövidpályás gyorskorcsolya.

Dél-Korea fővárosa, Szöul adott otthont az 1988-as nyári olimpiai játékoknak, melyet Észak-Korea bojkottált, és nem vett részt.

A Dél-koreai Olimpiai Bizottság 1946-ban alakult meg, a NOB 1947-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Yun-Taek Lee.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon